

Codici 
 MGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Michigan City (Stati Uniti)

Altro
 MG C – modello di autovettura della Morris Garages